Верушув:

 Верушув — город в Польше, входит в Лодзинское воеводство, Верушувский повят.
 Верушув — гмина (волость) в Польше, входит в Верушувский повят, Лодзинское воеводство.